

Sigle ou acronyme 

Le sigle ou acronyme ISO peut signifier :
 Indianapolis Symphony Orchestra (« Orchestre symphonique d'Indianapolis »), un orchestre basé à Indianapolis (Indiana, États-Unis) ;
 Infrared Space Observatory, un satellite d'observation infrarouge opérationnel pendant 28 mois de 1996 à 1998 ;
 Institut supérieur d'optique, une école préparant au brevet de technicien supérieur - opticien lunetier ;
 International Socialist Organization («  »), un groupe marxiste américain fondé en 1977 et dissous en 2019 ;
 Organisation internationale de normalisation (ISO est un rétroacronyme : formé des trois lettres du nom anglais , il se réfère a posteriori au mot grec , « égal ») ;
 la sensibilité ISO est une mesure de la sensibilité des films photosensibles et des caméras numériques.

Préfixe 
Le préfixe iso- a pour origine le grec ancien ἴσος qui signifie égal. On le retrouve par exemple dans les mots suivants :
 isochore (à volume constant) ;
 isoclinal (flancs parallèles dans un pli) ;
 isocèle (triangle ayant deux côtés égaux) ;
 isométrique (à distance égale) ;

 isotrope (invariance angulaire).

Culture et société 
 ISO est une classe de dériveurs légers monocoques de type skiff.
 Iso Motors (anciennement Iso Autoveicoli Spa puis Iso Rivolta) est une marque italienne d'automobiles et de motocyclettes.

Homonymie d'acronyme